Trois batailles décisives ont eu lieu près de la cité de Chéronée en Béotie :
 La première bataille de Chéronée le  est une victoire de Philippe II de Macédoine sur Athènes et ses alliés.
 La seconde bataille de Chéronée voit en  la victoire de la Ligue étolienne sur la Ligue des Béotiens.
 La troisième bataille de Chéronée en été  est une victoire de L. Cornelius Sulla sur une armée de Mithridate VI du Pont.